

Persone 
 Adam Maher (1993) – calciatore olandese, di ruolo centrocampista
 Ahmad Maher Wridat (1991) – calciatore palestinese, di ruolo centrocampista
 Ahmed Maher (1968) – regista egiziano
 Ahmed Maher (1980) – attivista egiziano
 Ahmed Maher Pascià (1888-1945) – politico egiziano
 Ali Maher Pascià (1882-1960) politico egiziano
 Allan Maher (1950) – ex calciatore australiano, di ruolo portiere
 Benjamin "Ben" Richard Maher (1983) – cavaliere britannico
 William "Bill" Maher (1956) – comico, conduttore e autore televisivo, opinionista, scrittore e attore statunitense
 Brett Maher (1973) – ex cestista australiano
 Eric Maher, noto con il ringname Eddie Edwards (1983) – wrestler statunitense
 John Martin Maher, noto con lo pseudonimo di Johnny Marr (1963) – chitarrista e cantante britannico
 El hajj Maher (1967) - commerciante,artista
 Joseph Maher (1933-1998) – attore irlandese
 Katherine Maher (1983) – dirigente d'azienda statunitense
 Robyn Maher, nata Robyn Leigh Gull (1959) – ex cestista australiana
 Samir Maher Raja Suleiman (1994) – calciatore giordano, di ruolo centrocampista
 Sean Maher (1975) – attore statunitense
 Thomas "Tom" Maher (1952) – allenatore di pallacanestro australiano

Religione 
 Maher – dio etiope della guerra